Altiverruca är ett släkte av kräftdjur. Altiverruca ingår i familjen Verrucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Altiverruca